Liga prvakov je izraz za mednarodno tekmovanje, v katerem nastopajo prvaki posameznih športnih tekmovanj. 

 Nogometna liga prvakov
Rokometna liga prvakov
 Odbojkarska liga prvakov